Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1963 se dispute du 10 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Judy Tegart.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Robyn Ebbern.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Ken Fletcher enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1963
Sydney
Tennis en Australie en 1963
Sport en novembre 1963